W Rumunii
 Lunca – gmina w okręgu Bihor
 Lunca – gmina w okręgu Botoszany
 Lunca – gmina w okręgu Marusza
 Lunca – gmina w okręgu Teleorman

 Lunca – wieś w okręgu Alba, w gminie Lupșa
 Lunca – wieś w okręgu Alba, w gminie Poșaga
 Lunca – wieś w okręgu Alba, w gminie Valea Lungă
 Lunca – wieś w okręgu Alba, w gminie Vidra
 Lunca – wieś w okręgu Aluta, w gminie Tătulești
 Lunca – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Boteni
 Lunca – wieś w okręgu Bihor, w gminie Lunca
 Lunca – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Șieuț
 Lunca – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Lunca
 Lunca – wieś w okręgu Buzău, w gminie Amaru
 Lunca – wieś w okręgu Buzău, w gminie C.A. Rosetti
 Lunca – wieś w okręgu Buzău, w gminie Puiești
 Lunca – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Vârfu Câmpului
 Lunca – wieś w okręgu Călărași, w gminie Valea Argovei
 Lunca – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Jorăști
 Lunca – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Baia de Criș
 Lunca – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Băița
 Lunca – wieś w okręgu Jassy, w gminie Grajduri
 Lunca – wieś w okręgu Marusza, w gminie Lunca
 Lunca – wieś w okręgu Neamț, w gminie Borca
 Lunca – wieś w okręgu Neamț, w gminie Vânători-Neamț
 Lunca – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Zamostea
 Lunca – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Lunca
 Lunca – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Ceamurlia de Jos
 Lunca – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Bujoreni